Gabriel Alejandro Paletta zkráceně Gabriel Paletta (* 15. února 1986, Buenos Aires, Argentina) je argentinsko-italský fotbalový obránce a reprezentant Itálie. Hraje za klub Ťiang-su Su-ning v Číně. Nastupuje na postu stopera (středního obránce), je dobrý ve vzdušných soubojích.
Působil v Argentině, Anglii a Itálii.

Reprezentační kariéra

Argentina 
Byl členem argentinské reprezentace U20, se kterou vyhrál Mistrovství světa hráčů do 20 let 2005 v Nizozemsku. Mladí Argentinci pokořili ve finále Nigérii 2:1 a Paletta si po úspěšném turnaji vysloužil pozornost anglického klubu Liverpool FC.

Itálie 
Díky svým italským kořenům mohl reprezentovat tuto zemi.
V A-mužstvu Itálie debutoval 5. 3. 2014 v přátelském zápase v Madridu proti domácímu Španělsku (prohra 0:1).

Byl nominován na Mistrovství světa 2014 v Brazílii, kde Itálie vypadla již v základní skupině. Odehrál zápas s Anglií (výhra 2:1).

Přestupy 

 z CA Banfield do Liverpool FC za 2 700 000 Euro
 z Parma FC do AC Milán za 2 500 000 Euro

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz argentinské ligy (Apertura) (2008)
 1× vítěz Recopa Sudamericana (2008)
 1× vítěz italského superpoháru (2016)

Reprezentační 
 1× na MS (2014)
 1× na MS 20 (2005 - zlato)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 
 Profil hráče – reprezentační statistiky v A-mužstvu Itálie, eu-football.info 

Argentinští fotbalisté
Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbaloví obránci
Muži
Fotbalisté CA Banfield
Fotbalisté Liverpool FC
Fotbalisté Boca Juniors
Fotbalisté Parmy
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Narození 15. února
Narození v roce 1986
Žijící lidé
Narození v Buenos Aires (provincie)
Fotbalisté Ťiang-su Su-ning
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2014